SMS „Eber” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kaiserliche Marine:
 SMS „Eber” – kanonierka z lat 80. XIX wieku
 SMS „Eber” – kanonierka typu Iltis z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich